Dudi Sela era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Gō Soeda ha battuto in finale Jimmy Wang 6–3, 7–6(7–5).

Teste di serie 

 Lukáš Lacko (Primo turno, ritiro)
 Gō Soeda (Campione)
 Gilles Müller (Ritirato a causa della stanchezza)
 Rajeev Ram (Primo turno, ritiro)

  Samuel Groth (Primo turno, ritirato a causa di un infortunio all'inguine)
  Tatsuma Itō (Primo turno, ritirato )
  Yūichi Sugita (Ritirato a causa di un infortunio alla caviglia)
  Jimmy Wang (finale)
  John-Patrick Smith (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Busan Open Challenger Tennis 2014